

Toponyme

Whitford, en Alberta.

Whitford, localité du comté de Flint.

Whitford une banlieue de la cité d’Auckland dans l’Île du Nord

Plus loin 
 (2301) Whitford, un astéroïde.

Patronyme 

 Albert Whitford (1905-2002), astronome américain.
 Brad Whitford (1952-), guitariste américain, membre d'Aerosmith.
 Bradley Whitford (1959-), acteur américain.
 Thomas Whitford (1971-), joueur de rugby à XV anglais.